ES, Es eller es kan syfta på:

 ES – IATA:s kod för DHL International
 ES – ICAO:s landskod (ESxx) för flygplatser i Sverige
 ES – ISO 3166-kod för Spanien
 .es – nationell toppdomän för Spanien
 Es – kemiskt tecken för grundämnet Einsteinium
 ES – nationalitetsbeteckning för motorfordon från El Salvador
 es – språkkod för spanska
 Es – en tidsenhet (SI-symbol), se Exasekund
 Mäster E. S. – en kopparstickare under 1400-talet endast känd genom sina initialer